Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 7 au .

Magüi Serna remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Schruff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Patricia Wartusch.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2003)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2003
Portugal
Sport au Portugal en 2003
Tennis en avril 2003